Лікнеп — ліквідація неписьменності
 Лікнеп — колишня назва села Сонячне (Дніпропетровська область, Солонянський район)
 Український Лікнеп — вебсторінка для всіх небайдужих, хто цікавиться українською мовою, літературою, культурою